Csúcs-hegy, budapesti hegy.
 Csúcs-hegy, csobánkai hegy.
 Csúcs-hegy, tihanyi hegy.